WAR-Datei steht für:

 Web Application Archive, Datei, die eine vollständige Webanwendung nach der Java-Servlet-Spezifikation enthält
 WAR-Datei (KDE), komprimierte Datei, die vom Webbrowser Konqueror angelegt wird